Biologia:
Navalla, ganivet, mànec de ganivet, canyut o canyeta o solènid, gènere de mol·luscs de la família
 Canyut (Solen marginatus)
 Ensis ensis, molt apreciat en gastronomia
 Navalla recta (Ensis siliqua'')

 Canyut, La Canyada (Alt Vinalopó)